The Seasiders ist der Spitzname zweier britischer Fußballvereine:

 Bangor FC aus Bangor, Nordirland
 FC Blackpool aus Blackpool, Lancashire, Nordwestengland.